Роман Горбуно́в:
 Горбунов, Роман Львович (более известен как Роман Львович Трахтенберг; 1968—2009) — российский шоумен, актёр, теле- и радиоведущий, режиссёр, писатель.
 Горбунов, Роман Сергеевич (род. 1978) — российский хоккеист, защитник.